IMO абревіатура наступних назв:

 Інститут маркетології (Institute for Marketology) 
 Міжнародна математична олімпіада (International Mathematical Olympiad)
 Міжнародна метеоритна організація (International Meteor Organization) 
 Міжнародна метеорологічна організація (International Meteorological Organization) 
 Міжнародна морська організація (International Maritime Organization)
 IMO підприємницька група (IMO Unternehmensgruppe)